Az 1954-es férfi kézilabda-világbajnokságot Svédországban rendezték, mindössze 6 ország részvételével. A tornát a házigazda svéd csapat nyerte.

Lebonyolítás 
A 6 csapatot két darab 3 csapatos csoportba osztották. A csoportokban körmérkőzést játszottak a csapatok. A két csoport azonos helyén végzők játszották egymással a helyosztó mérkőzéseket.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Helyosztók

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források 
 
 
 

Ferfikezilabda
1954